SV 07 Elversberg, właśc. Sportvereinigung 07 Elversberg e.V. – niemiecki klub piłkarski, grający obecnie w 3. Lidze, mający siedzibę w mieście Spiesen-Elversberg, leżącym w kraju związkowym Saara.

Historia 
 1907 - został założony jako FC Germania Elversberg 
 1914 - został rozwiązany 
 1918 - został na nowo założony jako SpVgg VfB Elversberg
 1945 - został rozwiązany 
 1945 - został na nowo założony jako SG Elversberg
 1952 - zmienił nazwę na SpVgg Elversberg

Sukcesy 
 1 sezon w 3. Lidze (3. poziom): 2013/14.
 3 sezony w Regionallidze West/Südwest (3. poziom): 1996/1997 i 1998/1999-1999/2000.
 8 sezonów w Regionallidze Süd (3. poziom): 2000/2001-2007/2008.
 4 sezony w Regionallidze West (4. poziom): 2008/2009-2011/2012.
 8 sezonów w Regionallidze Südwest (4. poziom): 2012/2013, od 2014/2015.
 mistrz Oberliga Südwest (4. poziom): 1996 i 1998 (awanse do Regionalligi West/Südwest). 
 mistrz Verbandsliga Saarland (4. poziom): 1980 i 1994 (awanse do Oberligi Südwest).
 wicemistrz Regionalliga Südwest (4. poziom): 2013 (awans do 3. Ligi).
 mistrz Saarland Pokal (Puchar Saary): 2009.

Sezony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 

Kluby piłkarskie w Saarze
Kluby piłkarskie założone w 1907